Un bien manufacturé est un bien qui a été produit par le secteur industriel. Il se distingue donc des biens du secteur primaire qui n’ont pas été transformés.

Voir aussi

Articles connexes 
 Biens et services marchands

Gestion de production